VY peut faire référence à :
 vitesses aéronautiques, une vitesse de taux de montée optimale pour un avion,
 Myanmar, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Vueling Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes

Vy peut faire référence à :
 Vy, une commune du Burkina Faso,
 Vy, une compagnie ferroviaire norvégienne, anciennement appelée Norges Statsbaner (NSB)
 Vy est un toponyme des pays de langue d'oïl, issu du latin vicus,
 Vy ou vie est un mot régional vieilli de Suisse et du Jura français signifiant voie (issu du latin , de même sens), qu’on trouve aujourd’hui surtout dans des odonymes.